Kuna může být:
 kuna – šelma z čeledi lasicovitých
 chorvatská kuna – chorvatské platidlo

příjmení
 Ladislav Kuna (1947–2012) – československý a slovenský fotbalista, slovenský fotbalový trenér
 Martin Kuna – český archeolog
 Štefan Kuna (1908–1944) – slovenský důstojník, protifašistický bojovník a účastník SNP
 Vladimír Kuna (* 1964) – český vrah
 Zdeněk Kuna (1926–2019) – český architekt

šlechtické jméno
 Kuna z Kunštátu a Lysic – moravský šlechtický rod
 Čeněk Kuna z Kunštátu († 1488)
 Jan Kuna II. z Kunštátu († 1540)
 Vilém Kuna z Kunštátu starší († 1548)

fiktivní postava
 Jan Kuna (Marten) – korzár v románech J. Meissnera

etnikum
 Guna (etnikum), také Kuna nebo Kunové – indiánský kmen v Panamě

Externí odkazy 
 

Česká příjmení